El Ocotillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ocotillo, Jalisco, ort, 
 El Ocotillo, Veracruz, ort, Colipa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar